Визитанди́нки:

 монахини ордена посещения Пресвятой Девы Марии (; с 1618 года во Франции);
 комическая опера «Визитандинки» (фр. Les Visitandines; 1792, либретто Луи Бенуа Пикара) французского композитора Франсуа Девьена; её мелодии послужили санкюлотам Французской революции основой для народных песен.